Антонио II дель Карретто (; 1281, Финале — 1344, Калатабьяно Сицилия) — барон Калатабьяно, Сикулиана и Ракалмуто, основатель Сицилийской ветви династии Дель Карретто.

Биография 
Антонио II дель Карретто был сыном Антонио I дель Карретто и Леоноре Фиески. В первом десятилетии XIV века он переехал на Сицилию, где женился на Констанции — дочери барона Ракальмуто Федерико II Кьярамонте, став бароном Калатабано и Сикулиана. Был членом Латинской фракции сицилийских гибеллинов. После смерти тестя в 1313 году стал бароном Ракалмуто. Антонио II безуспешно предъявлял свои права на наследство в марке Финале. Поэтому у Антонио II и его сына Антонио III были споры с представителями основной ветви рода дель Карретто, пока представители сицилийской линии не отрекались от всех прав  на ди Финале в конце XIV века. Мужская линия сицилийской ветви дель Карретто пресеклась в конце XVIII века.

Семья 
Антонио II дель Карретто был женат на Констанции Кьярамонте
У них был сын:
 Антонио III дель Карретто — барон Калатабьяно, Ракальмуто и Сикульяна; .

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 A. Peano Cavasola,Il castello di Lancillotto. La storia europea di Castel Gavone, Centro Storico del Finale, 2004
 Storia di Finale, Daner Edizioni, Savona 1998

Ссылки 
 Генеалогия семьи Дель Карретто 
 Джакомо дель Карретто 

Дель Карретто
Правители Европы XIII века
Правители Европы XIV века